Il existe deux Châteaux en France, connus sous le nom de Château de Polignac :
 le Château de Polignac en Auvergne, Haute-Loire ;
 le Château d'Écoyeux, en Poitou-Charentes, Charente-Maritime.

Polignac